

Anno 
 667 o 667 a.C.

Codici 
 667 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Wanapum Dam, presso Wanapum Village, nella Contea di Grant (Washington), degli Stati Uniti

Matematica 
 667 – numero